В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 1997 года в Боливии, проходившем в период с 11 по 29 июня 1997 года.

Группы 
Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Аргентина

Парагвай

Чили

Эквадор

Группа B

Боливия

Венесуэла

Перу

Уругвай

Группа C

Бразилия

Колумбия

Коста-Рика

Мексика

Примечания 

1997
1997
Футбол в Южной Америке в 1997 году